organ – funkcjonalnie wyodrębniona część rośliny lub zwierzęcia
 organ – podmiot wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań
 organ – gazeta lub inny publikator wydawany przez partię polityczną, organizację społeczną, grupę artystyczną lub instytucję naukową w celu propagowania celów i sposobów jej działania oraz opinii jej zarządu i członków
 organ – przest. organy
 Organ – miejscowość spisowa w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Doña Ana
 Organ – miejscowość i gmina we Francji

Zobacz też 

 organy
 organellum